Nouvelle Vague ist die Bezeichnung für:
 Nouvelle Vague, Stilrichtung des französischen Kinos
 Nouvelle Vague (Band), französische Band, gegründet 2003
 Nouvelle Vague (Film), französischer Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1990